

Прізвище 
Реєс — іспанське прізвище.

Відомі носії 
 Дієго Реєс (1992) — мексиканський футболіст, півзахисник.
 Джуді Реєс (1967) — американська телевізійна акторка.
 Енмануель Реєс (1992) — іспанський боксер кубинського походження, призер чемпіонатів світу та Європи.
 Ернандо Сілес Реєс (1882—1942) — 31-й президент Болівії.
 Карлос Гевіа-і-де лос Реєс-Гавілан — тимчасовий президент Куби.
 Клімако Кальдерон Реєс (1852—1913) — в. о. президента Сполучених Штатів Колумбії.
 Луїс Рікардо Реєс (1991) — мексиканський футболіст, захисник.
 Патрисія Реєс Спіндола (1953) — мексиканська акторка.
 Педро Реєс (1972) — чилійський футболіст, захисник.
 Пілар Реєс (1955) — мексиканський футболіст, воротар.
 Рафаель Реєс Прієто (1849—1921) — 5-й президент Колумбії.
 Сальвадор Реєс Монтеон (1936—2012) — мексиканський футболіст, нападник.
 Софія Реєс (1995) — мексиканська співачка, акторка.
 Фаустіно Реєс (1975) — іспанський боксер циганського походження, призер Олімпійських ігор.
 Феліпе Реєс (1980) — іспанський баскетболіст, важкий форвард.
 Хосе Антоніо Реєс (1983—2019) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Хосе Мануель Фернандес Реєс (1989) — іспанський футболіст.

Топоніми 
 Вільясеко-де-лос-Реєс — муніципалітет в Іспанії у провінції Саламанка.
 Сан-Себастьян-де-лос-Реєс — муніципалітет в Іспанії у складі автономної спільноти Мадрид.

Інше 
 Ювеніл Реєс — професійний екваторіальногвінейський футбольний клуб.

Іспанські прізвища